Piquillo peut faire référence à :
 le piment de piquillo, variété de piment espagnol ;
 le , spécialité espagnole ;
 , opéra-comique d'Alexandre Dumas de 1837 ;
 le , ravine mexicaine ;
 l', rivière mexicaine ;
 la , rivière espagnole.

Voir aussi 

 Pinquillo